Баскетбольный турнир на летней Универсиаде 2011 проходил с 13 по 22 августа 2011 года в Шэньчжэне Китай. Участие принимали 23 мужских и 15 женских команд, которые разыграли два комплекта наград. В мужском турнире не приняла участия сборная ЮАР и вместо неё никто не был заявлен. В женском турнире сборная Финляндии заменила команду Франции, а вместо сборной ЮАР никто не был заявлен.

Таблица медалей

Медалисты

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

Итоговая таблица

Ссылки 
 Баскетбольный турнир на сайте универсиады 2011
 Программа соревнований на Универсиаде 2011
 Календарь баскетбольного турнира на летней Универсиаде 2011
 Расписание баскетбольного турнира на универсиаде 2011 

Летняя Универсиада 2011
Баскетбол на летних Универсиадах
2011 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Китае